Die Liste der Stolpersteine in Worms enthält alle Stolpersteine, welche von Gunter Demnig in Worms verlegt wurden. Sie sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, die in Worms ihren letzten bekannten Wohnsitz hatten, bevor sie deportiert, ermordet, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

Liste der Stolpersteine

Weblinks 

 Stolpersteine: Gedenksteine gegen das Vergessen. worms.de
 Stolpersteine in Worms. warmaisa.de
 Die Wormser Juden (1933–1945)

Einzelnachweise 

Worms
Geschichte (Worms)
Judentum in Worms
!